Csehország
 Račice, település a Litoměřicei járásban
 Račice, település a Rakovníki járásban
 Račice, település a Třebíči járásban
 Račice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Račice nad Trotinou, település a Hradec Králové-i járásban
 Račice-Pístovice, település a Vyškovi járásban
 Horvátország
Račice, falu Buzet községben, Isztria megyében
 Szlovénia
Račice, falu Ilirska Bistrica községben, Notranjsko-kraška régióban